Nemat ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Nemat (* 1968), deutsche Unternehmensberaterin und Managerin
 Marina Nemat (Marina Moradi; * 1965), iranische Autorin
 Siavouche Nemat-Nasser (1936–2021), iranisch-US-amerikanischer Ingenieur